Лоток (правильніше лоті́к) — відкритий жолоб для стікання води, зсипання чого-небудь
 Лотоки́ — дерев'яний, кам'яний чи бетонний жолоб для подачі води з млинівки чи ставу до колеса водяного млина
 Лоток поверхневого водовідведення
 Бетонний лоток
 Лотоки для спуску лісу
 Лоток — відкритий прилавок або переносний столик, ящик для торгівлі на вулиці
 Лоток — дошка з бортами або такої форми металева посудина, що використовується для розкладання чого-небудь
 Лоток — висувна частина оптичного привода
 Котячий лоток
 Лоток — споживна тара з пластику, металу

Див. також 
 Мульда (значення)
 Корито
 Кювета
 Риштак

Примітки